Андрей Чистяков: 
 Чистяков, Андрей Анатольевич (род. 1987) — российский хоккеист.
 Чистяков, Андрей Николаевич (1949—2000) — советский и российский дирижёр.